Okanogan – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan
 Okanogan (ang. Okanogan County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 Okanogan – rzeka w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

Zobacz też 
 Okanagan